Konsulat Kuby w Gdańsku (Konsulat von Kuba in Danzig, Consulado de Cuba en Danzig) – kubańska placówka konsularna funkcjonująca w Gdańsku.

Pierwszy akredytowany przedstawiciel Kuby w randze konsula rozpoczął urzędowanie w Gdańsku w 1931. Urząd funkcjonował do 1941.

Kierownicy konsulatu 
 1931-1939 - Adam Isbert, konsul (1880-1973)
 1939-1941 - Fritz Barnass, p.o. kier. urzędu, wicekonsul

Siedziba 
 Stadtgraben 14 (obecnie ul. Podwale Grodzkie) (1931-1939)

Zobacz też 
 Ambasada Kuby w Warszawie

Bibliografia 
 roczniki Adreßbuch für Danzig und Vororte, Kafemann Verlag Danzig

Przypisy 

Gdańsk
Kuba